Madagascar peut désigner :

Géographie
 Madagascar, une île de l'océan Indien, constituant un État indépendant ;
 Madagascar, un hameau dans le département des Ardennes, proche de Laifour et de la ville de Charleville-Mézières ;
 Madagascar, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Petté ;
 Madagascar, un quartier du nord-ouest de la ville de Yaoundé, au Cameroun ;

Écologie 
 Madagascar, région biogéographique (ou phytogéograpique) appartenant au « Royaume Paléotropical » , et comprenant l'île de Madagascar, ainsi que les archipels des Comores, des Seychelles et des Mascareignes ;

Cinéma 
 Madagascar, film d'animation américain sorti en 2005 ;
 Madagascar 2, film d'animation américain sorti en 2008 ;
  Madagascar, carnet de voyage, film français sorti en 2009 ;
 Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe, film d'animation américain sorti en 2012 ;

Musique 
 Madagascar, album du groupe Raft, sorti en 1989 ;
 Madagascar, album du film homonyme ;
 Madagascar 2, album du film homonyme ;
 Madagascar 3, album du film homonyme ;
 Madagascar, chanson de l'album Chinese Democracy (2008) du groupe Guns N' Roses ;

Bateaux célèbres 
 , frégate connue pour son rôle dans la lutte contre la traite négrière ;
 Madagascar, bateau disparu au  avec une énorme cargaison d'or.

Jeu vidéo 
 Madagascar, jeu d'action sorti en 2005.